Перемикач — пристосування для перемикання матеріальних потоків, електроструму тощо.
 KVM-перемикач
 Перемикач (елемент GUI)
 Перемикач (інструкція)

Див. також 
 Switch